A 2016-os MotoGP katalán nagydíjat június 3. és 5. között rendezték. A MotoGP-t Valentino Rossi, a Moto2-t Johann Zarco, míg a Moto3-at Jorge Navarro nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét június 4-én, délután rendezték. A pole-pozíciót Marc Márquez szerezte meg Jorge Lorenzo és Dani Pedrosa előtt. A negyedik helyre Héctor Barberá kvalifikált.

Futam
A MotoGP futamát június 5-én, délután rendezték. A rajtot szokás szerint ismét Lorenzo kapta el a legjobban és állt az élre Márquez, Pedrosa és Iannone előtt. A rajt egyértelmű vesztese Rossi és Barberá voltak, a spanyol egészen a tizedik helyig esett vissza a negyedik helyről rajtolva. Rossi a második körben megelőzte Viñalest és Iannonét, majd Pedrosát is maga mögé utasítva már a harmadik helyen haladt. Viñales is próbálta megelőzni Pedrosát, de többször is elmérte a féktávokat, így lemaradt tőle. Rossi jó tempót diktált, majd egy körön belül megelőzte Márquezt majd Lorenzót is. Miután Márquez is feljött a második helyre, Lorenzo kezdett lemaradozni. A spanyolt Pedrosa, majd Viñales is megelőzte, de az ő tempójukat sem tudta tartani. A 16. körben Lorenzót utolérte a szenvedő Ducatik egyike, Iannone, majd támadni is kezdte. A tízes kanyarban azonban az olasz nagyon mélyet akart fékezni, majd eltalálta az ideális íven kanyarodó Lorenzót és mindketten kiestek. A versen vége után Iannonét találták bűnösnek, büntetésképpen pedig a holland nagydíjon a mezőny végéről kellett rajtolnia. Lorenzo kiesését hallva Márquez taktikát váltott és öt körrel a vége előtt átvette a vezetést. Az utolsó előtti körben Rossi visszaelőzte vetélytársát, majd le is szakította magáról. Márquez az utolsó körben már nem is támadta Rossit, így az olasz két másodperces előnnyel nyerte meg a versenyt. A dobogóra még Pedrosa fért föl Viñales, Pol Espargaró, Crutchlow és Dovizioso előtt. A nyolcadik meglepetésre az utolsó helyről rajtoló Bautista lett, megelőzve Petruccit. A tizedik helyen Barberá ért be Miller előtt, de a büntetése értelmében helyet kellett cserélniük.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét június 4-én, délután rendezték.

Futam
A Moto2 futamát június 5-én, délután rendezték. A rajtnál Zarco kissé beragadt, így az első kanyarban csak harmadikként tudott fordulni Lüthi és Nakagami mögött. Azonban Lüthi nem sokáig vezetett, az első kör végén már Rins vezetett Zarco és Lüthi előtt. Ez a vezető hármas el tudott húzni a többiektől, amikor is a sikánban Baldassarri és Corsi ütközött. Corsi kiesett, míg Baldassarri az utolsó helyre esett vissza. Féltávnál Lüthi már kezdett lemaradozni Rinséktől, miközben ádáz csata folyt a negyedik helyért Álex Márquez és Syahrin között. Végül Márquez nem tudta pontokra váltani jó tempóját, hiszen a tízes kanyarban kicsúszott, és csak a mezőny végében tudott tovább harcolni. Ezek után Nakagami kapott vérszemet. Miután megelőzte Lowest, Syahrin után iramodott, majd miután már a maláj előtt motorozott, csatázni kezdett Lüthivel a dobogó legalsó fokáért. Hat körrel a vége előtt Zarco már próbálta megelőzni spanyol vetélytársát a célegyenes végén, de csak a következő körben tudta végrehajtani az előzést. Nakagami megelőzte Lüthit és feljött a harmadik helyre, míg a svájci továbbra sem tudott jó köröket futni. Az utolsó körök Lüthi és Syahrin csatájáról szóltak, melyet végül Syahrin nyert meg. Zarco ismét nyerni tudott Rins előtt, aki visszavette a vezetést a bajnokságban. Nakagami mögött Syahrin, Lüthi és Lowes végeztek, megelőzve Folgert, Oliveirát, Ponst és Schröttert.

Moto3

Időmérő
A Moto3 időmérőjét június 4-én, délután rendezték.

Futam
A Moto3 futamát június 5-én, délelőtt rendezték. Brad Binder megtartotta vezető helyét, mögé pedig Bastianini és Pawi sorakoztak fel. Az ötös kanyarban Valtulini és Masbou ütköztek, így a francia versenye véget ért. Az élen hasonló előzések zajlódtak le, mint amelyek Mugellóban. A második körben Herrera csúszott ki, egy körrel később pedig Ono és Danilo ütköztek, majd az ötödik körben Bagnaia is elesett. A verseny élbolyában ekkor Navarro, Canet, Rodrigo, Binder, Fenati és Bastianini haladtak. Navarro könnyedén tudott a mezőny előtt haladni, de a hetes kanyart túlmérte, és visszaesett az ötödik helyre. Jól tartotta azonban magát az argentin Rodrigo is, aki nem maradt le a versenyben vezetőktől, sőt egy kanyarig a versenyt is vezette. Később Pawi és Antonelli is már a dobogós helyekért küzdött, amikor az olasz a sikánban hibázott és visszaesett a mezőny végére. 5 körrel a vége előtt Rodrigo túl optimistán próbálta megelőzni Bindert, a két motoros majdnem ütközőtt, de mindketten levágták a sikánt. Binder az élmezőny végére esett vissza, de ezzel nem adta föl a futamgyőzelmért vívott csatáját. 3 körrel a vége előtt a tízes kanyarban Pawi kicsúszott, majd fél körrel később a célegyenesben Rodrigo is eldobta a vasat. Navarro a verseny végére kényelmes előnyt alakított ki és szerezte meg első győzelmét Binder és Bastianini előtt. Mögöttük Fenati, Bulega és Canet végezett.

Jegyzetek

További információk

katalónia
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete